Cosme de Mèdici o Cosme el Vell (Florència, 1389 - 1464), polític i banquer florentí, senyor de Florència entre 1434 i 1464
 Cosme I de Mèdici (Florència, 1519 - Villa di Castello, 1574), duc de Florència des de 1537 fins al 1569, moment en què va esdevenir Gran Duc de Toscana fins a la seva mort 
 Cosme II de Mèdici (Florència, 1590 - 1621), Gran Duc de Toscana entre 1609 i 1621 
 Cosme III de Mèdici (Florència, 1642 - 1723), Gran Duc de Toscana entre 1670 i 1723.